Guayaco puede referirse:
a Guaiacum officinale, nombre científico del árbol tropical conocido como guayacán o guayaco.
a una prueba médica conocida como test de guayaco.
a una denominación popular por guayaquileño, gentilicio de la ciudad ecuatoriana Guayaquil.
a guayasense, gentilicio de la provincia de Guayas, en Ecuador.